Zeferino hace referencia a varios artículos:

Personas
Zeferino Nandayapa, importante marimbero mexicano;
Zeferino Torreblanca, político mexicano;
Zeferino José Pinto, artista entallador portugués y grabador
João Zeferino da Costa, pintor, profesor y decorador brasileño

Nombres latinos
Nombres masculinos